Liste der Monuments historiques in Fontenay steht für:

 Liste der Monuments historiques in Fontenay-Saint-Père
 Liste der Monuments historiques in Fontenay-Torcy
 Liste der Monuments historiques in Fontenay-Trésigny
 Liste der Monuments historiques in Fontenay-aux-Roses
 Liste der Monuments historiques in Fontenay-en-Parisis
 Liste der Monuments historiques in Fontenay-le-Comte
 Liste der Monuments historiques in Fontenay-le-Fleury
 Liste der Monuments historiques in Fontenay-le-Vicomte
 Liste der Monuments historiques in Fontenay-sous-Bois
 Liste der Monuments historiques in Fontenay (Vosges)